Trillmich ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Trillmich (* 1942), deutscher Archäologe
 Werner Trillmich (1914–1985), deutscher Historiker